Unguía kan syfta på:

Colombia 

 Unguía (kommun i Colombia), Chocó, 
 Ungia, ort, Chocó,